L'expression Wubi, WUBI ou wubi peut avoir différentes signification :
 Wubizixing, ou méthode Wubi, une méthode informatique de saisie du chinois simplifié ;
 Le projet informatique Wubi, un logiciel permettant d'installer la distribution GNU/Linux Ubuntu (ou ses variantes officielles) directement dans le système d'exploitation Windows, cherchant à faciliter la transition depuis ce dernier.